Schömberg (Landkreis Zollernalbkreis), een stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Schömberg (Landkreis Calw), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Schömberg (Weida), een ortsteil van de gemeente Weida in de Duitse deelstaat Thüringen